Pietrele se poate referi la:

 Pietrele, sat în județul Giurgiu
 Pietrele Boghii
 Pietrele Doamnei
 Pietrele Galbenei
 Pietrele Roșii
 Pietrele Moșu și Baba
 Pietrele lui Solomon

Vezi și 
 Râul Pietrele (dezambiguizare)

 Piatra (dezambiguizare)
 Pietreni (dezambiguizare)
 Pietroasa (dezambiguizare)
 Pietrari (dezambiguizare)
 Pietraru (dezambiguizare)
 Pietriș (dezambiguizare)
 Pietrișu (dezambiguizare)
 Pietricica (dezambiguizare)
 Pietrosu (dezambiguizare)
 Pietroșani (dezambiguizare)

Toponime românești